Fringe (engl. Randbereich, Saum) steht für:
 Fringe – Grenzfälle des FBI, amerikanische Fernsehserie
 Edinburgh Festival Fringe, Kulturfestival in Schottland
 Fringe (Theater), Theaterform

Sonstiges:
 Fringe Rocks, Rifffelsen vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Lunatic Fringe, engl. für Narrensaum